Fiódor Mikhàilovitx Dostoievski
 Fashion Model Directory, base de dades en línia sobre models i modistes
 Glossopeda (del seu nom en anglès Foot-and-Mouth Disease), malaltia de causa viral que afecta el bestiar
 Fluorescent Multilayer Disc, disc òptic que utilitza materials fluorescents